Кон-Тікі — пліт з бальсових колод, на якому Тур Геєрдал і п'ять його супутників здійснили подорож в 1947 р.
 Кон-Тікі (фільм, 1950) — документальний фільм 1950 року про цю подорож.
 Кон-Тікі (фільм, 2012) — художній фільм 2012 року про цю подорож.
 Музей Кон-Тікі — музей в Осло присвячений цій подорожі.